Okręty US Navy o nazwie USS "Bittern":
 Pierwszy "Bittern" (AM-36) był trałowcem typu Lapwing, który był w służbie w latach 1919-1941.
 Drugi "Bittern" (AM-352) miał być trałowcem. Jego stępkę położono 10 września 1943 w Portland w stoczni Willamette Iron and Steel Corp.. Nazwę "Bittern" nadano 11 kwietnia 1944. Zwodowano go 21 czerwca 1944. Wstrzymanie walk spowodowało, że budowa okrętu została przerwana 1 listopada 1945.
 Trzeci "Bittern" (MHC-43) został zwodowany 4 marca 1957 w stoczni Consolidated Shipbuilding Corp. w City Island (New York)

Bittern